MCAD steht als Abkürzung für:

 Mast cell activation disease, Oberbegriff für Mastzellerkrankungen, siehe Mastzellaktivierungssyndrom, Mastozytose 
 Microsoft Certified Application Developer, siehe Liste der IT-Zertifikate #Microsoft-Zertifizierungen

Abkürzung